Zamkowa Góra – osada w pow. starogardzkim, w woj. pomorskie
 Zamkowa Góra – rezerwat przyrody w pow. kartuskim, w woj. pomorskie

 Wzniesienia i szczyty
 Zamkowa Góra – wzgórze w Kazimierzu Dolnym
 Zamkowa Góra – szczyt w Pieninach
 Zamkowa Góra – wzniesienie Wzgórz Szymbarskich na Pojezierzu Kaszubskim
 Zamkowa Góra – szczyt w Górach Opawskich
 Zamkowa Góra – szczyt w Górach Wałbrzyskich
 Zamkowa Góra – wzgórze w paśmie Wzgórz Łomnickich, na terenie Jeleniej Góry

Zobacz też
 Góra Zamkowa